The Prophet ("il profeta" in lingua inglese) può riferirsi a:

 Il profeta (The Prophet) – raccolta di poesie di Khalil Gibran del 1923
 The Prophet – film del 1999 diretto da Fred Olen Ray
 The Prophet: The Best of the Works – album di Tupac Shakur del 2003
 The Prophet – alias di Dov Elkabas, disc jockey olandese.
 The Prophet (film 2011), film di Gary Tarn
 The Prophet (film 2014), film di registi vari